BYQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bunyu (Indonesia)
 byq – codice ISO 639-3 della lingua basay